Haldy může být:
 množné číslo výrazu halda
 Haldy (román) – román české spisovatelky Anny Marie Tilschové z roku 1927
 Haldy (seriál) – československý televizní seriál z roku 1974, adaptace románu